SUA har flere betydninger:

 Network Address Translation – også kaldet Source Network Address
 Specialklubben for abyssinier og somali